Hålvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (17,7 ha)
Hålvattnet (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (19,5 ha)
Stor-Hålvattnet, sjö i Umeå kommun och Vindelns kommun,  (1,01 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn